Stuck on You (Elvis Presley), een nummer uit 1960 van de Amerikaanse zanger Elvis Presley
 Stuck on You (Lionel Richie), een nummer uit 1984 van de Amerikaanse zanger Lionel Richie
 Stuck on You (Yuna Ito), een nummer uit 2006 van de Amerikaanse zangeres Yuna Ito
 Stuck on You (album), een muziekalbum uit 1991 van de Amerikaanse zanger Bobby Caldwell
 Stuck on You (CSI: NY), een aflevering uit de Amerikaanse televisieserie CSI: NY
 Stuck on You (ER), een aflevering uit de Amerikaanse televisieserie ER
 Stuck on You (film), een Amerikaanse komische film uit 2003 geregisseerd door de gebroeders Farrelly
 Stuck on You!, een Amerikaanse komedie uit 1982 met onder anderen Irwin Corey